Željko Kužet (Vinkovci, 13. III. 1964).  enigmata, pesnik

Enigmatski rad 
Prvi enigmatski rad objavio je 1990. godine u enigmatskoj reviji Eureka iz Gornjeg Milanovca.

Objavio je preko 40.000 radova, najviše križaljki i osmosmerki.

U početku je objavljivao u više izdanja sa srpskohrvatskog govornog područja, danas je Izvršni urednik u NIP "Opravdano d.o.o", te objavljuje samo za izdanja ovog preduzeća na hrvatskom jeziku.

Saradnja u listovima 
Radove je objavio u mnogim izdanjima od kojih su najznačajniji: "Eureka" (Gornji Milanovac), "Enigma" (Beograd), "Huper" (Beograd),
"Kviz" (Zagreb), "Osmosmjerka" (Bjelovar), "Orbis" (Sarajevo)...

Pseudonimi 
Svoje radove potpisivao je pravim imenom i prezimenom, te pseudonimima: Dar Dam, Velimir Đorđić, Zoran Aćimović, Merdžan, Dr Kužet, Darko Damjanović.

Primer zagonetke 
Ilustrovani anagram ("BEN", 1996.), Dr Kužet (Željko Kužet)

MELANI GRIFIT < "Ne igra ti film"

Književni rad 
Objavio je je sedam zbirki poezije kao autorsko izdanje.

 Zvezde na dlanu, 2018 - ISBN 978-953-48368-0-4
 Klupa života mog, 2019 - ISBN  978-953-48368-1-1
 Živeti mrtav, 2019 - ISBN  978-953-48368-2-8
 Oproštaj, 2019 - ISBN  978-953-48368-3-5
 Malena, 2020 - ISBN  978-953-48368-4-2
 Samo je život večan, 2021 - ISBN  978-953-48368-5-9
 Ljubav je istkana suzama, 2022 - ISBN  978-953-48368-7-3

Vanjske veze 
Križaljka hr

Katalog NSK

Enigmatika
Poezija